Il singolare dell'Open Gaz de France 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Mary Pierce ha battuto in finale 6–3, 7–5  Dominique Van Roost.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Jana Novotná (semifinali)
  Iva Majoli (quarti di finale)
  Mary Pierce (campionessa)
  Nathalie Tauziat (semifinali)

 Anke Huber (quarti di finale) 
 Dominique Van Roost (finale) 
 Barbara Paulus (quarti di finale) 
 Sabine Appelmans (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1998